Huoxing Nongchang (kinesiska: 火星农场) är en bondby i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 280 kilometer sydväst om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Huoxing Nongchang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gaozhou,  km nordväst om Huoxing Nongchang. Omgivningarna runt Huoxing Nongchang är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina